Znaczenia ekonomiczne:
 koszt
 koszt zmienny
 koszt stały
 koszt alternatywny
 koszt komparatywny
 koszt krańcowy
 koszt transakcyjny
 koszt utopiony
 koszt pośredni
 koszt implicite – koszt alternatywnego wykorzystania zasobów, niestanowiące wydatków danego przedsiębiorstwa.
 koszt explicite – koszty rachunkowe odzwierciedlające widoczne wydatki na zakup czynników produkcji.
 koszty jakości
 Znaczenia finansowe:
 koszt długu
 średni ważony koszt kapitału
 Znaczenia w rachunkowości i podatkach:
 koszty rachunkowe – nakłady w jednostkach pieniężnych poniesione przez przedsiębiorstwo
 koszty podróży służbowej
 koszty rodzajowe
 koszty wytworzenia
 koszty uzyskania przychodów
 Znaczenia w ekologii:
 koszt zewnętrzny
 Znaczenie w psychologii
 Koszt psychiczny
 koszty pracy

Zobacz też 
 metoda kosztów szacunkowych
 kosztorys
 kosztorys budowlany
 kosztorysant
 kosztorysowanie
 Rachunek kosztów
 Alokacja kosztów